Буг е името на две реки в Европа:

 Западен Буг, приток на Висла
 Южен Буг, вливаща се в Черно море